Budapest – Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola (alapítva 1988-ban)
 Budapest – Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium  és Zeneiskola  (alapítva 1954-ben)  
 Debrecen - Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola
 Dunaszerdahely - Kodály Zoltán Alapiskola
 Galánta – Kodály Zoltán Gimnázium
 Győr – Kodály Zoltán Általános Iskola
 Kaposvár - Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
 Kecskemét - Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakközépiskola
 Komló – Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda
 Nyíregyháza – Kodály Zoltán Általános Iskola
 Pécs – Kodály Zoltán Gimnázium
 Székesfehérvár – Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium